Класификацията на земноводните по-долу включва всички родове от клас Земноводни (Amphibia).

Класификация 

Клас Земноводни
 Подклас †Лабиринтодонти (Labyrinthodontia) Owen, 1860
 Разред †Антракозаври (Anthracosauria) Säve-Söderbergh, 1934
 Подразред †Chroniosuchida Tatarinov, 1972
 Семейство †Bystrowianidae Vjuschkov, 1957
 Род †Axitectum
 Род †Bystrowiana
 Род †Bystrowiella
 Семейство †Хрониозухи (Chroniosuchidae) Vjuschkov, 1957
 Род †Chroniosaurus
 Род †Хрониозух (Chroniosuchus)
 Род †Ingentidens
 Род †Jarilinus
 Род †Madygenerpeton
 Род †Phratochronis
 Род †Uralerpeton
 Род †Suchonica
 Подразред †Diadectomorpha Watson, 1917
 Семейство †Diadectidae Cope, 1880
 Род †Ambedus
 Род †Desmatodon
 Род †Диадекти (Diadectes)
 Род †Diasparactus
 Род †Oradectes
 Род †Orobates
 Род †Phanerosaurus
 Род †Stephanospondylus
 Семейство †Limnoscelidae Williston, 1911
 Род †Лимносцелиси (Limnoscelis)
 Род †Limnostygis
 Семейство †Tseajaiidae Vaughn, 1964
 Род †Tseajaia Vaughn, 1964
 Подразред †Embolomeri Cope, 1885
 Семейство †Anthracosauridae Cope, 1875
 Род †Anthracosaurus Huxley, 1863
 Семейство †Archeriidae Kuhn, 1965
 Род †Архерии (Archeria)
 Род †Cricotus
 Род †Spondylerpeton
 Семейство †Eogyrinidae Watson, 1929
 Род †Calligenethlon
 Род †Carbonoherpeton
 Род †Diplovertebron Fritsch, 1879
 Род †Eogyrinus
 Род †Leptophractus
 Род †Neopteroplax
 Род †Palaeoherpeton
 Род †Pholiderpeton
 Род †Pteroplax
 Семейство †Eoherpetontidae
 Род †Eoherpeton Panchen, 1975
 Семейство †Proterogyrinidae Romer, 1970
 Род †Papposaurus
 Род †Протерогиринуси (Proterogyrinus)
 Род †Тулерпетони (Tulerpeton)
 Подразред †Гефиростегиди (Gephyrostegida)
 Семейство †Gephyrostegidae Jaeckel, 1909
 Род †Gephyrostegus Jaeckel, 1902
 Подразред †Nycteroletorida
 Семейство †Nycteroleteridae
 Род †Bashkyroleter
 Род †Emeroleter
 Род †Macroleter
 Род †Никтеролетери (Nycteroleter)
 Подразред †Schizomeri
 Семейство †Pholidogasteridae
 Род †Pholidogaster
 Подразред †Сеймуриаморфи (Seymouriamorpha)
 Семейство †Discosauriscidae Haubold, 1971
 Род †Ariekanerpeton
 Род †Discosauriscus
 Род †Makowskia
 Род †Spinarerpeton
 Семейство †Kotlassiidae
 Род †Axitectum
 Род †Buzulukia
 Род †Dromotectum
 Род †Enosuchus
 Род †Карпинскиозаври (Karpinskiosaurus)
 Род †Kotlassia
 Род †Synesuchus
 Семейство †Leptorophidae
 Род †Biarmica
 Род †Leptoropha
 Семейство †Seymouriidae
 Род †Сеймурии (Seymouria) Broili, 1904
 Семейство †Tokosauridae Tverdokhlebova & Ivakhnenko, 1984
 Род †Tokosaurus Tverdokhlebova & Ivakhnenko, 1984
 Семейство †Waggoneriidae Olson, 1951
 Род †WaggoneriaOlson, 1951
 Разред †Ichthyostegalia Säve-Söderbergh, 1932
 Семейство †Acanthostegidae Jarvik, 1952
 Род †Акантостеги (Acanthostega) Jarvik, 1952
 Семейство †Elpistostegidae
 Род †Elpistostege
 Семейство †Ichthyostegidae
 Род †Ихтиостеги (Ichthyostega) Säve-Söderbergh, 1932
 Семейство †Whatcheeriidae Clack, 2002
 Род †Педерпеси (Pederpes)
 Род †Whatcheeria
 Род †Ossinodus
 Разред †Temnospondyli Zittel, 1888
 Подразред †Euskelia Yates & Warren, 2000
 Надсемейство †Eryopoidea Cope, 1882
 Семейство †Eryopidae Cope, 1882
 Род †Cheliderpeton
 Род †Clamorosaurus
 Род †Ериопси (Eryops)
 Род †Onchiodon
 Род †Osteophorus
 Род †Syndyodosuchus
 Семейство †Затрахидиди (Zatrachydidae) Williston, 1910
 Род †Dasyceps
 Род †Stegops
 Род †Zatrachys
 Надсемейство †Dissorophoidea Bolt, 1969
 Семейство †Amphibamidae Moodie, 1916
 Род †Амфибамуси (Amphibamus)
 Род †Doleserpeton
 Род †Eoscopus
 Род †Georgenthalia
 Род †Геробатрахуси (Gerobatrachus)
 Род †Limnerpeton
 Род †Micropholis
 Род †Pasawioops
 Род †Platyrhinops
 Род †Plemmyradytes
 Род †Tersomius
 Семейство †Dissorophidae Boulenger, 1902
 Род †Alegeinosaurus
 Род †Arkanserpeton
 Род †Aspidosaurus
 Род †Astreptorhachis
 Род †Brevidorsum
 Род †Broiliellus
 Род †Cacops
 Род †Conjunctio
 Род †Dissorophus
 Род †Ecolsonia
 Род †Fayella
 Род †Iratusaurus
 Род †Kamacops
 Род †Longiscitula
 Род †Платигистрикси (Platyhystrix)
 Род †Zygosaurus
 Семейство †Мелозаври (Melosauridae) Fritsch, 1885
 Подсемейство †Melosaurinae Fritsch, 1885
 Род †Koinia Gubin, 1993
 Род †Melosaurus Meyer, 1857
 Подсемейство †Tryphosuchinae Golubev, 1995
 Род †Konzhukovia Gubin, 1991
 Род †Tryphosuchus Konjukova, 1955
 Род †Uralosuchus Gubin, 1993
 Семейство †Micromelerpetontidae Boy, 1972
 Род †Branchierpeton
 Род †Limnogyrinus
 Род †Micromelerpeton
 Семейство †Трематопиди (Trematopidae) Williston, 1910
 Род †Acheloma
 Род †Actiobates
 Род †Anconastes
 Род †Федексии (Fedexia)
 Род †Mordex
 Род †Phonerpeton
 Род †Rotaryus
 Род †Tambachia
 Подразред †Dvinosauria
 Семейство †Dvinosauridae Amalitzkii, 1921
 Род †Двинозаври (Dvinosaurus) Amalitzkii, 1921
 Семейство †Saurerpetontidae Chase, 1965
 Род †Acroplous Hotton III, 1959
 Род †Erpetosaurus Cope, 1874
 Род †Isodectes Cope, 1895
 Семейство †Trimerorhachidae Cope, 1882
 Род †Doragnathus Smithson, 1980
 Род †Lafonius Berman, 1979
 Род †Nannospondylus Olson, 1965
 Род †Slaugenhopia Olson, 1962
 Семейство †Tupilakosauridae Kuhn, 1960
 Род †Kourerpeton
 Род †Slaugenhopia
 Род †Thabanchuia
 Род †Tupilakosaurus
 Подразред †Limnarchia Yates & Warren, 2000
 Надсемейство †Archegosauroidea Lydekker, 1885
 Семейство †Archegosauridae Lydekker, 1885
 Род †Archegosaurus
 Род †Australerpeton
 Род †Bashkirosaurus
 Род †Collidosuchus
 Род †Konzhukovia
 Род †Платиопозаври (Platyoposaurus)
 Род †Прионозухи (Prionosuchus)
 Подразред †Плагиозаври (Plagiosauria)
 Семейство †Plagiosauridae Jaekel, 1913
 Род †Gerrothorax
 Род †Melanopelta
 Род †Plagiobatrachus
 Род †Plagiorophus
 Род †Plagiosaurus
 Род †Plagiosternum
 Род †Plagiosuchus
 Род †Taphrognathus
 Подразред †Rhachitomi
 Семейство †Baphetidae Cope, 1865
 Подсемейство †Baphetinae Milner et al., 2009
 Род †Baphetes Owen, 1854
 Подсемейство †Loxommatinae Milner et al., 2009
 Род †Kyrinion
 Род †Loxomma
 Род †Megalocephalus
 Семейство †Branchiosauridae Fritsch, 1879
 Подсемейство †Branchiosaurinae
 Род †Apateon
 Род †Branchiosaurus
 Род †Milnererpeton
 Род †Schoenfelderpeton
 Подсемейство †Tungussogyrinae
 Род †Tungussogyrinus
 Семейство †Cochleosauridae Broili, 1923
 Род †Adamanterpeton
 Род †Chenoprosopus
 Род †Cochleosaurus
 Род †Gaudrya
 Род †Macrerpeton
 Род †Nigerpeton
 Род †Procochleosaurus
 Семейство †Колостеиди (Colosteidae) Cope, 1875
 Род †Colosteus
 Род †Deltaherpeton
 Род †Greererpeton
 Род †Pholidogaster
 Семейство †Dendrerpetontidae Frič, 1885
 Род †Баланерпетони (Balanerpeton) Milner et Sequeira, 1994
 Род †Дендрерпетони (Dendrerpeton) Owen, 1853
 Род †Erpetocephalus Huxley, 1867
 Род †Eugyrinus Watson, 1921
 Семейство †Edopidae Langston, 1953
 Род †Edops Romer & Witter, 1942
 Семейство †Heylerosauridae Shishkin, 1980
 Род †Odenwaldia
 Род †Quasicyclotosaurus
 Семейство †Rhytidosteidae von Huene, 1920
 Род †Acerastia
 Род †Mahavisaurus
 Род †Nanolania
 Род †Peltostega
 Род †Pneumatostega
 Род †Sangaia
 Род †Rhytidosteus
 Подсемейство †Derwentiinae Dias-da-Silva & Marsicano, 2011
 Род †Arcadia
 Род †Deltasaurus
 Род †Derwentia
 Род †Indobrachyops Von Huene & Sahni, 1958
 Род †Rewana
 Семейство †Трематозаври (Trematosauridae) Watson, 1919
 Род †Bukobaja Ochev, 1966
 Род †Erythrobatrachus Cosgriff & Garbutt, 1972
 Род †Hyperokynodon Plieninger, 1852
 Род †Ifasaurus Lehman, 1966
 Род †Inflectosaurus Shishkin, 1960
 Подсемейство †Lonchorhynchinae Säve-Söderbergh, 1935
 Род †Aphaneramma Smith-Woodward, 1904
 Род †Cosgriffius Welles, 1993
 Род †Lyrocephalus Wiman, 1914
 Род †Lyrosaurus Lehman, 1966
 Род †Platystega Wiman, 1915
 Род †Stoschiosaurus Save-Soderbergh, 1935
 Род †Tertrema Wiman, 1915
 Род †Tertremoides Lehman, 1979
 Род †Trematolestes Schoch, 2006
 Подсемейство †Trematosaurinae Watson, 1919
 Род †Microposaurus Haughton, 1925
 Род †Tirraturhinus Nield et al., 2006
 Род †Trematosaurus Burmeister, 1849
 Род †Trematosuchus Watson, 1919
 Подразред †Stereospondyli Fraas, 1889
 Семейство †Benthosuchidae Efremov, 1937
 Род †Бентозухи (Benthosuchus) Efremov, 1937
 Семейство †Brachyopidae Lydekker, 1885
 Род †Banksiops
 Род †Batrachosaurus
 Род †Batrachosuchoides
 Род †Batrachosuchus
 Род †Blinasaurus
 Род †Brachyops
 Род †Gobiops
 Род †Notobrachyops
 Род †Platycepsion
 Род †Sinobrachyops
 Род †Vanastega
 Род †Vigilius
 Род †Xenobrachyops
 Семейство †Chigutisauridae Rusconi, 1949
 Род †Keratobrachyops
 Род †Koolasuchus
 Род †Pelorocephalus
 Род †Siderops
 Род †Compsocerops
 Семейство †Latiscopidae
 Род †Almasaurus
 Род †Latiscopus
 Семейство †Luzocephalidae
 Род †Luzocephalus
 Семейство †Lydekkerinidae Watson, 1919
 Род †Chomatobatrachus
 Род †Lydekkerina
 Род †Eolydekkerina
 Семейство †Mastodonsauridae Lydekker, 1885
 Род †Archotosaurus
 Род †Bukobaja
 Род †Capitosaurus
 Род †Циклотозаври (Cyclotosaurus)
 Род †Eryosuchus
 Род †Heptasaurus
 Род †Kestrosaurus
 Род †Kupferzellia
 Род †Mastodonsaurus
 Род †Парациклотозаври (Paracyclotosaurus)
 Род †Паротозухи (Parotosuchus)
 Род †Promastodonsaurus
 Род †Rhadalognathus
 Род †Sassenisaurus
 Род †Volgasaurus
 Род †Volgasuchus
 Род †Wellesaurus
 Род †Wetlugasaurus
 Семейство †Metoposauridae
 Род †Anaschisma
 Род †Apachesaurus
 Род †Koskinonodon
 Род †Eupelor
 Род †Метопозаври (Metoposaurus)
 Подклас †Тънкопрешленести (Lepospondyli) Zittel, 1888
 Разред †Adelospondyli Watson, 1930
 Семейство †Acherontiscidae Carroll, 1967
 Род †Acherontiscus Carroll, 1969
 Семейство †Adelogyrinidae Brough & Brough, 1967
 Род †Adelogyrinus
 Род †Adelospondylus
 Род †Dolichopareias
 Род †Palaeomolgophis
 Разред †Aistopoda Miall, 1875
 Семейство †Lethiscidae Wellstead, 1982
 Род †Lethiscus Wellstead, 1982
 Семейство †Oestocephalidae Anderson, 2003
 Род †Oestocephalus Cope, 1868
 Семейство †Ophiderpetontidae Schwarz, 1908
 Род †Coloraderpeton Vaughn, 1969
 Род †Офидерпетони (Ophiderpeton) Huxley, 1866
 Семейство †Phlegethontiidae Cope, 1875
 Род †Dolichosoma Huxley & Wright, 1867
 Род †Phlegethontia Cope, 1871
 Род †Sillerpeton Lund, 1978
 Семейство †Pseudophlegethontiidae Anderson, 2003
 Род †Pseudophlegethontia Anderson, 2003
 Разред †Lysorophia Romer, 1930
 Семейство †Cocytinidae (Lysorophidae) Cope, 1875
 Род †Brachydectes
 Род †Cocytinus
 Род †Lysorophus Cope, 1877
 Род †Megamolgophis
 Род †Molgophis
 Род †Pleuroptyx
 Разред †Микрозаври (Microsauria) Dawson, 1863
 Подразред †Microbrachomorpha Carroll & Gaskill, 1978
 Семейство †Brachystelechidae Carroll & Gaskill, 1978
 Род †Batropetes Carroll & Gaskill, 1971
 Род †Carrolla Langston & Olsen, 1986
 Род †Quasicaecilia Carroll, 1990
 Семейство †Hyloplesiontidae Carroll & Gaskill, 1978
 Род †Hyloplesion Fritsch, 1883
 Семейство †Microbrachidae Fritsch, 1883
 Род †Microbrachis Fric, 1875
 Род †Paramicrobrachis Kuhn, 1959
 Семейство †Odonterpetontidae Carroll & Gaskill, 1978
 Род †Odonterpeton Moodie, 1909
 Подразред †Tuditanomorpha Carroll & Gaskill, 1978
 Семейство †Goniorhynchidae  Carroll & Gaskill, 1978
 Род †Rhynchonkos Schulze & Foreman, 1981
 Семейство †Gymnarthridae Case, 1910
 Род †Cardiocephalus
 Род †Elfridia
 Род †Euryodus
 Род †Leiocephalikon Steen, 1934
 Род †Pariotichus
 Род †Sparodus Fritsch, 1876
 Семейство †Hapsidopareiontidae Daly, 1973
 Род †Hapsidopareion Daly, 1973
 Род †Llistrofus Carroll & Gaskill, 1978
 Род †Ricnodon
 Род †Saxonerpeton
 Семейство †Ostodolepidae Romer, 1945
 Род †Micraroter
 Род †Nannaroter
 Род †Ostodolepis
 Род †Pelodosotis
 Семейство †Pantylidae Case, 1911
 Род †Pantylus
 Род †Trachystegos Carroll, 1966
 Семейство †Trihecatontidae Vaughn, 1972
 Род †Trihecaton Vaughn, 1972
 Семейство †Tuditanidae Cope, 1875
 Род †Asaphestra
 Род †Boii Carroll, 1966
 Род †Crinodon Carroll & Gaskill, 1978
 Род †Tuditanus Cope, 1871
 Разред †Nectridea Miall, 1875
 Семейство †Diplocaulidae (Keraterpetontidae) Cope, 1881
 Род †Batrachiderpeton Hancock & Atthey, 1871
 Род †Diceratosaurus Jaekel, 1903
 Род †Diploceraspis Beerbower, 1963
 Род †Keraterpeton Etheridge, 1866
 Род †Peronedon Olson, 1970
 Семейство †Scincosauridae Jaeckel, 1909
 Род †Scincosaurus
 Род †Sauravus
 Семейство †Urocordylidae Lydekker, 1889
 Подсемейство †Sauropleurinae Carroll, 1978
 Род †Crossotelos
 Род †Lepterpeton
 Род †Montcellia
 Род †Sauropleura
 Подсемейство †Urocordylinae Lydekker, 1889
 Род †Ctenerpeton
 Род †Ptyonius
 Род †Урокордилуси (Urocordylus)
 Подклас Lissamphibia Haeckel, 1866
 Разред †Allocaudata Fox & Naylor, 1982
 Семейство Albanerpetontidae Fox & Naylor, 1982
 Род †Albanerpeton Estes & Hoffstetter, 1976
 Род †Anoualerpeton Gardner et al., 2003
 Род †Celtedens McGowan & Evans, 1995
 Род †Wesserpeton Sweetman & Gardner, 2011
 Разред Безкраки земноводни (Gymnophiona) Müller, 1832
 Род †Eocaecilia Jenkins & Walsh, 1993
 Род †Rubricacaecilia Evans and Sigogneau-Russell, 2001
 Семейство Цецилиеви (Caeciliidae) Rafinesque, 1814
 Род Същински цецилии (Caecilia) Linnaeus, 1758
 Род Тесни цецилии (Oscaecilia) Taylor, 1968
 Семейство Chikilidae Kamei, San Mauro et al, 2012Kamei, San Mauro et al, 2012
 Род Chikila Kamei, San Mauro et al, 2012
 Семейство Големи цецилии (Dermophiidae) Laurent, 1984
 Род Големи цецилии (Dermophis) Peters, 1880
 Род Тигрови цецилии (Geotrypetes) Peters, 1880
 Род Централноамерикански цецилии (Gymnopis) Peters, 1874
 Род Гладки цецилии (Schistometopum) Parker, 1941
 Семейство Herpelidae Laurent, 1984
 Род Синкави цецилии (Boulengerula) Tornier, 1896
 Род Западноафрикански цецилии (Herpele) Peters, 1880
 Семейство Ichthyophiidae Taylor, 1968
 Род Caudacaecilia Taylor, 1968
 Род Ichthyophis Fitzinger, 1826
 Род Uraeotyphlus Peters, 1880
 Семейство Indotyphlidae Lescure, Renous & Gasc, 1986
 Род Индийски цецилии (Gegeneophis) Peters, 1880
 Род Сейшелски цецилии (Grandisonia) Taylor, 1968
 Род Земни цецилии (Hypogeophis) Peters, 1880
 Род Дребни цецилии (Idiocranium) Parker, 1936
 Род Бомбайски цецилии (Indotyphlus) Taylor, 1960
 Род Praslinia Boulenger, 1909
 Род Sylvacaecilia Wake, 1987
 Семейство Опашати цецилии (Rhinatrematidae) Nussbaum, 1977
 Род Ситнозъби цецилии (Epicrionops) Boulenger, 1883
 Род Многозъби цецилии (Rhinatrema) Duméril & Bibron, 1841
 Семейство Африкански цецилии (Scolecomorphidae) Taylor, 1969
 Род Късоглави цецилии (Crotaphatrema) Nussbaum, 1985
 Род Африкански цецилии (Scolecomorphus) Boulenger, 1883
 Семейство Пръстенчати цецилии (Siphonopidae) Bonaparte, 1850
 Род Слепи цецилии (Brasilotyphlus) Taylor, 1968
 Род Luetkenotyphlus Taylor, 1968
 Род Микроцецилии (Microcaecilia) Taylor, 1968
 Род Измамни цецилии (Mimosiphonops) Taylor, 1968
 Род Малки цецилии (Parvicaecilia) Taylor, 1968
 Род Пръстенчати цецилии (Siphonops) Wagler, 1828
 Семейство Водни цецилии (Typhlonectidae) Taylor, 1968
 Род Atretochoana Nussbaum & Wilkinson, 1995
 Род Chthonerpeton Peters, 1880
 Род Плаващи цецилии (Nectocaecilia) Taylor, 1968
 Род Potamotyphlus Taylor, 1968
 Род Водни цецилии (Typhlonectes) Peters, 1880
 Разред Опашати земноводни (Caudata, Urodela) Scopoli, 1777
 Подразред Cryptobranchoidea Dunn, 1922
 Семейство Гигантски саламандри (Cryptobranchidae) Fitzinger, 1826
 Род †Chunerpeton Gao & Shubin, 2003
 Род Същински гигантски саламандри (Andrias) Tschudi, 1837
 Род Cryptobranchus Leuckart, 1821
 Семейство Азиатски тритони (Hynobiidae) Cope, 1859
 Подсемейство Hynobiinae Cope, 1859
 Род Batrachuperus Boulenger, 1878
 Род Hynobius Tschudi, 1838
 Род Liua Zhao & Hu, 1983
 Род Onychodactylus Tschudi, 1838
 Род Pachyhynobius Fei, Qu, & Wu, 1983
 Род Paradactylodon Risch, 1984
 Род Pseudohynobius Fei & Yang, 1983
 Род Ranodon Kessler, 1866
 Род Salamandrella Dybowski, 1870
 Подсемейство Protohynobiinae Fei & Ye, 2000
 Род Protohynobius Fei & Ye, 2000
 Подразред Salamandroidea Dunn, 1922
 Семейство Амбистомови (Ambystomatidae) Gray, 1850
 Род Амбистоми (Ambystoma) Tschudi, 1838
 Род Dicamptodon Strauch, 1870
 Семейство Амфиумови (Amphiumidae) Gray, 1825
 Род Амфиуми (Amphiuma) Garden, 1821
 Семейство Безбелодробни саламандри (Plethodontidae) Gray, 1850
 Подсемейство Hemidactyliinae Hallowell, 1856
 Род Batrachoseps Bonaparte, 1839
 Род Bolitoglossa Duméril, Bibron & Duméril, 1854
 Род Bradytriton Wake & Elias, 1983
 Род Chiropterotriton Taylor, 1944
 Род Cryptotriton García-París & Wake, 2000
 Род Dendrotriton Wake & Elias, 1983
 Род Eurycea Rafinesque, 1822
 Род Пролетни саламандри (Gyrinophilus) Cope, 1869
 Род Hemidactylium Tschudi, 1838
 Род Nototriton Wake & Elias, 1983
 Род Nyctanolis Elias & Wake, 1983
 Род Oedipina Keferstein, 1868
 Род Parvimolge Taylor, 1944
 Род Pseudoeurycea Taylor, 1944
 Род Pseudotriton Tschudi, 1838
 Род Stereochilus Cope, 1869
 Род Thorius Cope, 1869
 Род Urspelerpes Camp, Peterman, Milanovich, Lamb, Maerz & Wake, 2009
 Подсемейство Plethodontinae Gray, 1850
 Род Aneides Baird, 1851
 Род Тъмни саламандри (Desmognathus) Baird, 1850
 Род Ensatina Gray, 1850
 Род Hydromantes Gistel, 1848
 Род Karsenia Min, Yang, Bonett, Vieites, Brandon & Wake, 2005
 Род Phaeognathus Highton, 1961
 Род Plethodon Tschudi, 1838
 Семейство Протееви (Proteidae) Gray, 1825
 Род Necturus Rafinesque, 1819
 Род Протеи (Proteus) Laurenti, 1768
 Семейство Rhyacotritonidae Tihen, 1958
 Род Rhyacotriton Dunn, 1920
 Семейство Саламандрови (Salamandridae) Goldfuss, 1820
 Подсемейство Pleurodelinae Tschudi, 1838
 Род Calotriton Gray, 1858
 Род Cynops Tschudi, 1838
 Род Echinotriton Nussbaum & Brodie, 1982
 Род Euproctus Gené, 1838
 Род Ichthyosaura Sonnini de Manoncourt & Latreille, 1801
 Род Laotriton Dubois & Raffaëlli, 2009
 Род Lissotriton Bell, 1839
 Род Neurergus Cope, 1862
 Род Notophthalmus Rafinesque, 1820
 Род Ommatotriton Gray, 1850
 Род Pachytriton Boulenger, 1878
 Род Paramesotriton Chang, 1935
 Род Pleurodeles Michahelles, 1830
 Род Taricha Gray, 1850
 Род Тритони (Triturus) Rafinesque, 1815
 Род Tylototriton Anderson, 1871
 Подсемейство Salamandrinae Goldfuss, 1820
 Род Chioglossa Bocage, 1864
 Род Lyciasalamandra Veith & Steinfartz, 2004
 Род Mertensiella Wolterstorff, 1925
 Род Дъждовници (Salamandra) Garsault, 1764
 Подсемейство Salamandrininae Fitzinger, 1843
 Род Salamandrina Fitzinger, 1826
 Подразред Sirenoidea Dubois, 2005
 Семейство Сиренови (Sirenidae) Gray, 1825
 Род Pseudobranchus Gray, 1825
 Род Siren Linnaeus, 1766
 Разред Безопашати земноводни (Anura) Merrem, 1820
 Подразред Archaeobatrachia Reig, 1958
 Семейство Кръглоезични (Alytidae, Discoglossidae) Fitzinger, 1843
 Род Alytes Wagler, 1830
 Род Discoglossus Otth, 1837
 Семейство Бумкови (Bombinatoridae) Gray, 1825
 Род Barbourula Taylor & Noble, 1924
 Род Бумки (Bombina) Oken, 1816
 Семейство Leiopelmatidae Mivart, 1869
 Род †Vieraella Reig, 1961
 Род Ascaphus Stejneger, 1899
 Род Гладконоги (Leiopelma) Fitzinger, 1861
 Подразред Mesobatrachia Laurent, 1979
 Семейство †Palaeobatrachidae Cope, 1865
 Род †Albionbatrachus Meszoely et al. 1984
 Род †Lithobatrachus Parker, 1929
 Род †Neusibatrachus Seiffert, 1972
 Род †Palaeobatrachus Tschudi, 1839
 Род †Pliobatrachus Fejérváry 1917
 Семейство Рогатови жаби (Megophryidae) Bonaparte, 1850
 Род Borneophrys Delorme, Dubois, Grosjean & Ohler, 2006
 Род Brachytarsophrys Tian & Hu, 1983
 Род Leptobrachella Smith, 1925
 Род Leptobrachium Tschudi, 1838
 Род Leptolalax Dubois, 1980
 Род Азиатски рогати жаби (Megophrys) Kuhl & Van Hasselt, 1822
 Род Ophryophryne Boulenger, 1903
 Род Oreolalax Myers & Leviton, 1962
 Род Scutiger Theobald, 1868
 Род Xenophrys Günther, 1864
 Семейство Чесновникови (Pelobatidae) Bonaparte, 1850
 Род †Macropelobates Noble, 1924
 Род †Eopelobates Parker, 1929
 Род †Miopelobates Wettstein-Westersheimb, 1955
 Род Чесновници (Pelobates) Wagler, 1830
 Семейство Pelodytidae Bonaparte, 1850
 Род †Propelodytes Weitzel, 1938
 Род †Miopelodytes Taylor, 1941
 Род Pelodytes Bonaparte, 1838
 Семейство Безезични жаби (Pipidae) Gray, 1825
 Род †Eoxenopoides Haughton, 1931
 Род †Llankibatrachus Baez & Pugener, 2003
 Род †Pachycentrata Baez & Rage, 2004
 Род †Saltenia Reig, 1959
 Род †Shelania Reig, 1959
 Род †Singidella Baez & Harrison, 2005
 Род †Vulcanobatrachus Trueb, Ross & Smith, 2005
 Род Hymenochirus Boulenger, 1896
 Род Pipa Laurenti, 1768
 Род Pseudhymenochirus Chabanaud, 1920
 Род Silurana Gray, 1864
 Род Xenopus Wagler, 1827
 Семейство Rhinophrynidae Günther, 1859
 Род †Chelomophrynus Henrici 1991
 Род †Eorhinophrynus Hecht 1960
 Род †Rhadinosteus Henrici 1998
 Род Rhinophrynus Duméril & Bibron, 1841
 Семейство Лопатоноги (Scaphiopodidae) Cope, 1865
 Род Scaphiopus Holbrook, 1836
 Род Spea Cope, 1866
 Подразред Neobatrachia Reig, 1958
 Семейство Allophrynidae Savage, 1973
 Род Allophryne Gaige, 1926
 Семейство Aromobatidae Grant et al., 2006
 Подсемейство Allobatinae Grant et al., 2006
 Род Allobates Zimmermann & Zimmermann, 1988
 Подсемейство Anomaloglossinae Grant et al., 2006
 Род Anomaloglossus Grant et al., 2006
 Род Rheobates Grant et al., 2006
 Подсемейство Aromobatinae Grant et al., 2006
 Род Aromobates Myers, Paolillo-O. & Daly, 1991
 Род Mannophryne La Marca, 1992
 Семейство Arthroleptidae Mivart, 1869
 Подсемейство Arthroleptinae Mivart, 1869
 Род Arthroleptis Smith, 1849
 Род Cardioglossa Boulenger, 1900
 Подсемейство Astylosterninae Noble, 1927
 Род Astylosternus Werner, 1898
 Род Leptodactylodon Andersson, 1903
 Род Nyctibates Boulenger, 1904
 Род Scotobleps Boulenger, 1900
 Род Trichobatrachus Boulenger, 1900
 Подсемейство Leptopelinae Laurent, 1972
 Род Leptopelis Günther, 1859
 Семейство Brachycephalidae Günther, 1858
 Род Brachycephalus Fitzinger, 1826
 Род Ischnocnema Reinhardt & Lütken, 1862
 Семейство Brevicipitidae Bonaparte, 1850
 Род Balebreviceps Largen & Drewes, 1989
 Род Breviceps Merrem, 1820
 Род Callulina Nieden, 1911
 Род Probreviceps Parker, 1931
 Род Spelaeophryne Ahl, 1924
 Семейство Крастави жаби (Bufonidae) Gray, 1825
 Род Adenomus Cope, 1861
 Род Висопланински крастави жаби (Altiphrynoides) Dubois, 1987
 Род Amazophrynella Fouquet et al., 2012
 Род Amietophrynus Frost et al., 2006
 Род Anaxyrus Tschudi, 1845
 Род Andinophryne Hoogmoed, 1985
 Род Ansonia Stoliczka, 1870
 Род Atelopus Duméril & Bibron, 1841
 Род Същински крастави жаби (Bufo) Garsault, 1764
 Род Bufoides Pillai & Yazdani, 1973
 Род Capensibufo Grandison, 1980
 Род Churamiti Channing & Stanley, 2002
 Род Crepidophryne Cope, 1889
 Род Dendrophryniscus Jiménez de la Espada, 1870
 Род Didynamipus Andersson, 1903
 Род Duttaphrynus Frost et al., 2006
 Род Epidalea Cope, 1864
 Род Frostius Cannatella, 1986
 Род Ghatophryne Biju, Van Bocxlaer, Giri, Loader & Bossuyt, 2009
 Род Incilius Cope, 1863
 Род Ingerophrynus Frost et al., 2006
 Род Laurentophryne Tihen, 1960
 Род Leptophryne Fitzinger, 1843
 Род Melanophryniscus Gallardo, 1961
 Род Mertensophryne Tihen, 1960
 Род Metaphryniscus Señaris, Ayarzagüena & Gorzula, 1994
 Род Nannophryne Günther, 1870
 Род Nectophryne Buchholz & Peters, 1875
 Род Африкански живородни жаби (Nectophrynoides) Noble, 1926
 Род Западноафрикански крастави жаби (Nimbaphrynoides) Dubois, 1987
 Род Oreophrynella Boulenger, 1895
 Род Osornophryne Ruiz-Carranza & Hernández-Camacho, 1976
 Род Parapelophryne Fei, Ye & Jiang, 2003
 Род Pedostibes Günther, 1876
 Род Pelophryne Barbour, 1938
 Род Peltophryne Fitzinger, 1843
 Род Phrynoidis Fitzinger, 1843
 Род Poyntonophrynus Frost et al., 2006
 Род Pseudepidalea Frost et al., 2006
 Род Pseudobufo Tschudi, 1838
 Род Rhaebo Cope, 1862
 Род Rhinella Fitzinger, 1826
 Род Sabahphrynus Matsui, Yambun & Sudin, 2007
 Род Schismaderma Smith, 1849
 Род Truebella Graybeal & Cannatella, 1995
 Род Vandijkophrynus Frost et al., 2006
 Род Werneria Poche, 1903
 Род Wolterstorffina Mertens, 1939
 Род Xanthophryne Biju, Van Bocxlaer, Giri, Loader & Bossuyt, 2009
 Семейство Calyptocephalellidae Reig, 1960
 Род Calyptocephalella Strand, 1928
 Род Telmatobufo Schmidt, 1952
 Семейство Centrolenidae Taylor, 1951
 Род Ikakogi Guayasamin et al., 2009
 Подсемейство Centroleninae Taylor, 1951
 Род Centrolene Jiménez de la Espada, 1872
 Род Chimerella Guayasamin et al., 2009
 Род Cochranella Taylor, 1951
 Род Espadarana Guayasamin et al., 2009
 Род Nymphargus Cisneros-Heredia & McDiarmid, 2007
 Род Rulyrana Guayasamin et al., 2009
 Род Sachatamia Guayasamin et al., 2009
 Род Teratohyla Taylor, 1951
 Род Vitreorana Guayasamin et al., 2009
 Подсемейство Hyalinobatrachinae Guayasamin et al., 2009
 Род Celsiella Guayasamin et al., 2009
 Род Hyalinobatrachium Ruiz-Carranza & Lynch, 1991
 Семейство Ceratobatrachidae Boulenger, 1884
 Род Batrachylodes Boulenger, 1887
 Род Ceratobatrachus Boulenger, 1884
 Род Discodeles Boulenger, 1918
 Род Palmatorappia Ahl, 1927
 Род Platymantis Günther, 1858
 Семейство Ceratophryidae Tschudi, 1838
 Подсемейство Batrachylinae Gallardo, 1965
 Род Atelognathus Lynch, 1978
 Род Batrachyla Bell, 1843
 Подсемейство Ceratophryinae Tschudi, 1838
 Род Ceratophrys Wied-Neuwied, 1824
 Род Chacophrys Reig & Limeses, 1963
 Род Lepidobatrachus Budgett, 1899
 Подсемейство Telmatobiinae Fitzinger, 1843
 Род Telmatobius Wiegmann, 1834
 Семейство Ceuthomantidae Heinicke et al., 2009
 Род Ceuthomantis Heinicke et al., 2009
 Семейство Craugastoridae Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Род Craugastor Cope, 1862
 Род Haddadus Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Семейство Cycloramphidae Bonaparte, 1850
 Род Rupirana Heyer, 1999
 Подсемейство Alsodinae Mivart, 1869
 Род Alsodes Bell, 1843
 Род Eupsophus Fitzinger, 1843
 Род Hylorina Bell, 1843
 Род Insuetophrynus Barrio, 1970
 Род Limnomedusa Fitzinger, 1843
 Род Macrogenioglottus Carvalho, 1946
 Род Odontophrynus Reinhardt & Lütken, 1862
 Род Proceratophrys Miranda-Ribeiro, 1920
 Род Thoropa Cope, 1865
 Подсемейство Cycloramphinae Bonaparte, 1850
 Род Crossodactylodes Cochran, 1938
 Род Cycloramphus Tschudi, 1838
 Род Rhinoderma Duméril & Bibron, 1841
 Род Zachaenus Cope, 1866
 Семейство Дърволази (Dendrobatidae) Cope, 1865
 Подсемейство Colostethinae Cope, 1867
 Род Ameerega Bauer, 1986
 Род Colostethus Cope, 1866
 Род Призрачни отровни жаби (Epipedobates) Myers, 1987
 Род Silverstoneia Grant et al., 2006
 Подсемейство Dendrobatinae Cope, 1865
 Род Adelphobates Grant et al., 2006
 Род Същински дърволази (Dendrobates) Wagler, 1830
 Род Excidobates Twomey & Brown, 2008
 Род Minyobates Myers, 1987
 Род Oophaga Bauer, 1994
 Род Листолази (Phyllobates) Duméril & Bibron, 1841
 Род Ranitomeya Bauer, 1986
 Подсемейство Hyloxalinae Grant et al., 2006
 Род Hyloxalus Jiménez de la Espada, 1870
 Семейство Dicroglossidae Anderson, 1871
 Подсемейство Dicroglossinae Anderson, 1871
 Род Allopaa Ohler & Dubois, 2006
 Род Chrysopaa Ohler & Dubois, 2006
 Род Euphlyctis Fitzinger, 1843
 Род Fejervarya Bolkay, 1915
 Род Hoplobatrachus Peters, 1863
 Род Limnonectes Fitzinger, 1843
 Род Minervarya Dubois, Ohler & Biju, 2001
 Род Nannophrys Günther, 1869
 Род Nanorana Günther, 1896
 Род Ombrana Dubois, 1992
 Род Quasipaa Dubois, 1992
 Род Sphaerotheca Günther, 1859
 Подсемейство Occidozyginae Fei, Ye & Huang, 1990
 Род Ingerana Dubois, 1987
 Род Occidozyga Kuhl & Van Hasselt, 1822
 Семейство Eleutherodactylidae Lutz, 1954
 Подсемейство Eleutherodactylinae Lutz, 1954
 Род Diasporus Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Род Eleutherodactylus Duméril & Bibron, 1841
 Подсемейство Phyzelaphryninae Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Род Adelophryne Hoogmoed & Lescure, 1984
 Род Phyzelaphryne Heyer, 1977
 Семейство Heleophrynidae Noble, 1931
 Род Hadromophryne Van Dijk, 2008
 Род Heleophryne Sclater, 1898
 Семейство Hemiphractidae Peters, 1862
 Род Cryptobatrachus Ruthven, 1916
 Род Flectonotus Miranda-Ribeiro, 1926
 Род Gastrotheca Fitzinger, 1843
 Род Hemiphractus Wagler, 1828
 Род Stefania Rivero, 1968
 Семейство Hemisotidae Cope, 1867
 Род Hemisus Günther, 1859
 Семейство Дървесници (Hylidae) Rafinesque, 1815
 Подсемейство Hylinae Rafinesque, 1815
 Род Acris Duméril & Bibron, 1841
 Род Anotheca Smith, 1939
 Род Aparasphenodon Miranda-Ribeiro, 1920
 Род Aplastodiscus Lutz, 1950
 Род Argenteohyla Trueb, 1970
 Род Bokermannohyla Faivovich et al., 2005
 Род Bromeliohyla Faivovich et al., 2005
 Род Charadrahyla Faivovich et al., 2005
 Род Corythomantis Boulenger, 1896
 Род Dendropsophus Fitzinger, 1843
 Род Diaglena Cope, 1887
 Род Duellmanohyla Campbell & Smith, 1992
 Род Ecnomiohyla Faivovich et al., 2005
 Род Exerodonta Brocchi, 1879
 Род Същински дървесници (Hyla) Laurenti, 1768
 Род Hyloscirtus Peters, 1882
 Род Hypsiboas Wagler, 1830
 Род Isthmohyla Faivovich et al., 2005
 Род Itapotihyla Faivovich et al., 2005
 Род Lysapsus Cope, 1862
 Род Megastomatohyla Faivovich et al., 2005
 Род Myersiohyla Faivovich et al., 2005
 Род Nyctimantis Boulenger, 1882
 Род Osteocephalus Steindachner, 1862
 Род Osteopilus Fitzinger, 1843
 Род Phyllodytes Wagler, 1830
 Род Phytotriades Jowers, Downieb & Cohen, 2009
 Род Plectrohyla Brocchi, 1877
 Род Pseudacris Fitzinger, 1843
 Род Pseudis Wagler, 1830
 Род Ptychohyla Taylor, 1944
 Род Scarthyla Duellman & de Sá, 1988
 Род Scinax Wagler, 1830
 Род Smilisca Cope, 1865
 Род Sphaenorhynchus Tschudi, 1838
 Род Tepuihyla Ayarzagüena, Señaris & Gorzula, 1993
 Род Tlalocohyla Faivovich et al., 2005
 Род Trachycephalus Tschudi, 1838
 Род Triprion Cope, 1866
 Род Xenohyla Izecksohn, 1998
 Подсемейство Pelodryadinae Günther, 1858
 Род Litoria Tschudi, 1838
 Подсемейство Phyllomedusinae Günther, 1858
 Род Червенооки дървесни жаби (Agalychnis) Cope, 1864
 Род Cruziohyla Faivovich et al., 2005
 Род Phasmahyla Cruz, 1991
 Род Phrynomedusa Miranda-Ribeiro, 1923
 Род Phyllomedusa Wagler, 1830
 Семейство Hylodidae Günther, 1858
 Род Crossodactylus Duméril & Bibron, 1841
 Род Hylodes Fitzinger, 1826
 Род Megaelosia Miranda-Ribeiro, 1923
 Семейство Hyperoliidae Laurent, 1943
 Род Acanthixalus Laurent, 1944
 Род Afrixalus Laurent, 1944
 Род Alexteroon Perret, 1988
 Род Arlequinus Perret, 1988
 Род Callixalus Laurent, 1950
 Род Chlorolius Perret, 1988
 Род Chrysobatrachus Laurent, 1951
 Род Cryptothylax Laurent & Combaz, 1950
 Род Heterixalus Laurent, 1944
 Род Hyperolius Rapp, 1842
 Род Kassina Girard, 1853
 Род Kassinula Laurent, 1940
 Род Morerella Rödel, Kosuch, Grafe, Boistel & Veith, 2009
 Род Opisthothylax Perret, 1966
 Род Paracassina Peracca, 1907
 Род Phlyctimantis Laurent & Combaz, 1950
 Род Semnodactylus Hoffman, 1939
 Род Tachycnemis Fitzinger, 1843
 Семейство Leiuperidae Bonaparte, 1850
 Род Edalorhina Jiménez de la Espada, 1870
 Род Engystomops Jiménez de la Espada, 1872
 Род Eupemphix Steindachner, 1863
 Род Physalaemus Fitzinger, 1826
 Род Pleurodema Tschudi, 1838
 Род Pseudopaludicola Miranda-Ribeiro, 1926
 Род Somuncuria Lynch, 1978
 Семейство Жаби свирци (Leptodactylidae) Werner, 1896
 Род Hydrolaetare Gallardo, 1963
 Род Leptodactylus Fitzinger, 1826
 Род Paratelmatobius Lutz & Carvalho, 1958
 Род Scythrophrys Lynch, 1971
 Семейство Мадагаскарски жаби (Mantellidae) Laurent, 1946
 Подсемейство Boophinae Vences & Glaw, 2001
 Род Boophis Tschudi, 1838
 Подсемейство Laliostominae Vences & Glaw, 2001
 Род Aglyptodactylus Boulenger, 1919
 Род Laliostoma Glaw, Vences & Böhme, 1998
 Подсемейство Mantellinae Laurent, 1946
 Род Blommersia Dubois, 1992
 Род Boehmantis Glaw & Vences, 2006
 Род Gephyromantis Methuen, 1920
 Род Guibemantis Dubois, 1992
 Род Мадагаскарски отровни жаби (Mantella) Boulenger, 1882
 Род Mantidactylus Boulenger, 1895
 Род Spinomantis Dubois, 1992
 Род Tsingymantis Glaw, Hoegg & Vences, 2006
 Род Wakea Glaw & Vences, 2006
 Семейство Micrixalidae Dubois, Ohler & Biju, 2001
 Род Micrixalus Boulenger, 1888
 Семейство Тесноусти жаби (Microhylidae) Günther, 1858
 Род Adelastes Zweifel, 1986
 Род Altigius Wild, 1995
 Род Arcovomer Carvalho, 1954
 Род Gastrophrynoides Noble, 1926
 Род Hyophryne Carvalho, 1954
 Род Melanophryne Lehr & Trueb, 2007
 Род Myersiella Carvalho, 1954
 Род Phrynella Boulenger, 1887
 Род Relictivomer Carvalho, 1954
 Род Stereocyclops Cope, 1870
 Род Synapturanus Carvalho, 1954
 Род Syncope Walker, 1973
 Подсемейство Asterophryinae Günther, 1858
 Род Albericus Burton & Zweifel, 1995
 Род Aphantophryne Fry, 1917
 Род Asterophrys Tschudi, 1838
 Род Austrochaperina Fry, 1912
 Род Barygenys Parker, 1936
 Род Callulops Boulenger, 1888
 Род Choerophryne Van Kampen, 1914
 Род Cophixalus Boettger, 1892
 Род Copiula Méhely, 1901
 Род Genyophryne Boulenger, 1890
 Род Hylophorbus Macleay, 1878
 Род Liophryne Boulenger, 1897
 Род Mantophryne Boulenger, 1897
 Род Metamagnusia Günther, 2009
 Род Oninia Günther, Stelbrink, & von Rintelen, 2010
 Род Oreophryne Boettger, 1895
 Род Oxydactyla Van Kampen, 1913
 Род Paedophryne Kraus, 2010
 Род Pherohapsis Zweifel, 1972
 Род Pseudocallulops Günther, 2009
 Род Sphenophryne Peters & Doria, 1878
 Род Xenorhina Peters, 1863
 Подсемейство Cophylinae Cope, 1889
 Род Anodonthyla Müller, 1892
 Род Cophyla Boettger, 1880
 Род Madecassophryne Guibé, 1974
 Род Platypelis Boulenger, 1882
 Род Plethodontohyla Boulenger, 1882
 Род Rhombophryne Boettger, 1880
 Род Stumpffia Boettger, 1881
 Подсемейство Доматени жаби (Dyscophinae) Boulenger, 1882
 Род Доматени жаби (Dyscophus) Grandidier, 1872
 Подсемейство Gastrophryninae Fitzinger, 1843
 Род Chiasmocleis Méhely, 1904
 Род Ctenophryne Mocquard, 1904
 Род Dasypops Miranda-Ribeiro, 1924
 Род Dermatonotus Méhely, 1904
 Род Elachistocleis Parker, 1927
 Род Gastrophryne Fitzinger, 1843
 Род Hamptophryne Carvalho, 1954
 Род Hypopachus Keferstein, 1867
 Род Nelsonophryne Frost, 1987
 Подсемейство Hoplophryninae Noble, 1931
 Род Hoplophryne Barbour & Loveridge, 1928
 Род Parhoplophryne Barbour & Loveridge, 1928
 Подсемейство Kalophryninae Mivart, 1869
 Род Kalophrynus Tschudi, 1838
 Подсемейство Melanobatrachinae Noble, 1931
 Род Melanobatrachus Beddome, 1878
 Подсемейство Microhylinae Günther, 1858
 Род Calluella Stoliczka, 1872
 Род Chaperina Mocquard, 1892
 Род Glyphoglossus Günther, 1869
 Род Kaloula Gray, 1831
 Род Metaphrynella Parker, 1934
 Род Microhyla Tschudi, 1838
 Род Micryletta Dubois, 1987
 Род Ramanella Rao & Ramanna, 1925
 Род Uperodon Duméril & Bibron, 1841
 Подсемейство Otophryninae Wassersug & Pyburn, 1987
 Род Otophryne Boulenger, 1900
 Подсемейство Phrynomerinae Noble, 1931
 Род Phrynomantis Peters, 1867
 Подсемейство Scaphiophryninae Laurent, 1946
 Род Paradoxophyla Blommers-Schlösser & Blanc, 1991
 Род Scaphiophryne Boulenger, 1882
 Семейство Австралийски жаби (Myobatrachidae) Schlegel, 1850
 Род Arenophryne Tyler, 1976
 Род Assa Tyler, 1972
 Род Crinia Tschudi, 1838
 Род Geocrinia Blake, 1973
 Род Metacrinia Parker, 1940
 Род Mixophyes Günther, 1864
 Род Myobatrachus Schlegel, 1850
 Род Paracrinia Heyer & Liem, 1976
 Род Pseudophryne Fitzinger, 1843
 Род Птицечовкови жаби (Rheobatrachus) Liem, 1973
 Род Spicospina Roberts et al., 1997
 Род Taudactylus Straughan & Lee, 1966
 Род Uperoleia Gray, 1841
 Семейство Limnodynastidae Lynch, 1969
 Род Adelotus Ogilby, 1907
 Род Heleioporus Gray, 1841
 Род Lechriodus Boulenger, 1882
 Род Limnodynastes Fitzinger, 1843
 Род Neobatrachus Peters, 1863
 Род Notaden Günther, 1873
 Род Philoria Spencer, 1901
 Род Platyplectrum Günther, 1863
 Семейство Nasikabatrachidae Biju et Bossuyt, 2003
 Род Лилави жаби (Nasikabatrachus) Biju et Bossuyt, 2003
 Семейство Nyctibatrachidae Blommers-Schlösser, 1993
 Род Lankanectes Dubois & Ohler, 2001
 Род Nyctibatrachus Boulenger, 1882
 Семейство Petropedetidae Noble, 1931
 Род Conraua Nieden, 1908
 Род Petropedetes Reichenow, 1874
 Семейство Phrynobatrachidae Laurent, 1941
 Род Phrynobatrachus Günther, 1862
 Семейство Ptychadenidae Dubois, 1987
 Род Hildebrandtia Nieden, 1907
 Род Lanzarana Clarke, 1982
 Род Ptychadena Boulenger, 1917
 Семейство Pyxicephalidae Bonaparte, 1850
 Подсемейство Cacosterninae Noble, 1931
 Род Amietia Dubois, 1987
 Род Anhydrophryne Hewitt, 1919
 Род Arthroleptella Hewitt, 1926
 Род Cacosternum Boulenger, 1887
 Род Ericabatrachus Largen, 1991
 Род Microbatrachella Hewitt, 1926
 Род Natalobatrachus Hewitt & Methuen, 1912
 Род Nothophryne Poynton, 1963
 Род Poyntonia Channing & Boycott, 1989
 Род Strongylopus Tschudi, 1838
 Род Tomopterna Duméril & Bibron, 1841
 Подсемейство Pyxicephalinae Bonaparte, 1850
 Род Aubria Boulenger, 1917
 Род Pyxicephalus Tschudi, 1838
 Семейство Водни жаби (Ranidae) Rafinesque, 1814
 Род Amolops Cope, 1865
 Род Babina Thompson, 1912
 Род Clinotarsus Mivart, 1869
 Род Glandirana Fei, Ye & Huang, 1990
 Род Huia Yang, 1991
 Род Humerana Dubois, 1992
 Род Hylarana Tschudi, 1838
 Род Lithobates Fitzinger, 1843
 Род Meristogenys Yang, 1991
 Род Odorrana Fei, Ye & Huang, 1990
 Род Pelophylax Fitzinger, 1843
 Род Pseudorana Fei, Ye & Huang, 1990
 Род Pterorana Kiyasetuo & Khare, 1986
 Род Същински водни жаби (Rana) Linnaeus, 1758
 Род Sanguirana Dubois, 1992
 Род Staurois Cope, 1865
 Семейство Ranixalidae Laurent, 1986
 Род Indirana Laurent, 1986
 Семейство Rhacophoridae Hoffman, 1932
 Подсемейство Buergeriinae Channing, 1989
 Род Buergeria Tschudi, 1838
 Подсемейство Rhacophorinae Hoffman, 1932
 Род Chiromantis Peters, 1854
 Род Feihyla Frost et al., 2006
 Род Ghatixalus Biju, Roelants & Bossuyt, 2008
 Род Gracixalus Delorme, Dubois, Grosjean & Ohler, 2005
 Род Kurixalus Ye, Fei, & Dubois, 1999
 Род Liuixalus Li, Che, Bain, Zhao & Zhang, 2008
 Род Nyctixalus Boulenger, 1882
 Род Philautus Gistel, 1848
 Род Polypedates Tschudi, 1838
 Род Pseudophilautus Laurent, 1943
 Род Raorchestes Biju, Shouche, Dubois, Dutta & Bossuyt, 2010
 Род Rhacophorus Kuhl & Van Hasselt, 1822
 Род Theloderma Tschudi, 1838
 Семейство Sooglossidae Noble, 1931
 Род Sechellophryne Nussbaum & Wu, 2007
 Род Sooglossus Boulenger, 1906
 Семейство Strabomantidae Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Подсемейство Holoadeninae Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Род Barycholos Heyer, 1969
 Род Bryophryne Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Род Euparkerella Griffiths, 1959
 Род Holoaden Miranda-Ribeiro, 1920
 Род Noblella Barbour, 1930
 Род Psychrophrynella Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Подсемейство Strabomantinae Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Род Atopophrynus Lynch & Ruiz-Carranza, 1982
 Род Dischidodactylus Lynch, 1979
 Род Geobatrachus Ruthven, 1915
 Род Hypodactylus Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Род Lynchius Hedges, Duellman & Heinicke, 2008
 Род Niceforonia Goin & Cochran, 1963
 Род Oreobates Jiménez de la Espada, 1872
 Род Phrynopus Peters, 1873
 Род Pristimantis Jiménez de la Espada, 1870
 Род Strabomantis Peters, 1863
 Род Yunganastes Padial et al., 2007

Източници

Вижте също 
 Земноводни
 Земноводни в България

Таксономия
Земноводни